Zum fünfzehnten Mal gab es ein Fußballturnier bei den Panamerikanischen Spielen 2007. Im Juli 2007 wurde das Turnier in Rio de Janeiro gespielt.

Herrenturnier

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Bester Zweitplatzierter 

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Bronze 

|}

Finale 

|}

Frauenturnier

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Bronze 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Football at the Pan American Games (Rio 2007)
 http://www.rsssf.com/tablesp/panam07.html

2007
Fussball
Fußballveranstaltung 2007